Centauro peut faire référence à:
 Le Centauro, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) lancé en 1936.
 Le Centauro, une frégate italienne de la Classe Centauro de la Marina Militare lancé en 1954.
 Le Centauro B1, un véhicule blindé chasseur de chars italien sur roues.
 Le Fiat G.55 Centauro, un avion de chasse, monoplace, monoplan d'interception et de supériorité aérienne, utilisé par l'aviation royale italienne, puis par l'aviation nationale républicaine.